«Цена одного преступления» (другое название — «Современная история») () — польский чёрно-белый художественный фильм 1960 года, снятый режиссёром Вандой Якубовской.

Премьера фильма состоялась 12 января 1961 года.

Сюжет 
Фильм основан на реальных событиях. Механик Юрек Бесяда купил мотоцикл на деньги, взятые взаймы, но на остальное средств не хватает. Он безуспешно пытается позаимствовать ещё. В конце концов, он ворует метиловый спирт со своего промышленного предприятия. Вскоре часть алкоголя случайно попадает к Белясу и Вишневскому, коллегам Юрека по работе. Спирт, оставленный без присмотра, быстро начинает циркулировать среди людей — его пьют на свадьбе, гости вечеринок и т. д. Вскоре у всех, кто выпил этот спирт, а таких много, с признаками тяжелого отравления доставляют в больницу. Там устанавливают, чем люди отравились. Начинаются поиски этого спирта и тех, кто его продавал. Но оба виновника умирают: один так и не узнав, в чем он виноват, другой кончает жизнь самоубийством, он травится, узнав, что он наделал.

В ролях 

 Тадеуш Бартосик — Дембиньский, поручик милиции
 Казимеж Фабисяк — Ягода, диспетчер
 Эмиль Каревич — Казик Беляс
 Александр Фогель — Антони Весолек
 Ян Коэхер — Костарский
 Мечислав Стоор — Владек Вишневский
 Кристина Колодзейчик — Бася, невеста Владека
 Анна Лютославская — Юзя Забельская
 Станислав Микульский — Хенрик Рак, лётчик
 Станислав Гронковский — Ярош
 Ян Махульский — Вацлав Ясиньский
 Станислав Мильский — почтальон
 Рышард Петруский — Владислав Забельский
 Адам Павликовский — Юрек Бесяда
 Мечислав Павликовский — начальник Баси
 Александра Шлёнская — Ядзя, жена Казика
 Зофия Слабошовская — Божена
 Наталия Шиманьская — мать Хенрика
 Янина Трачикувна — Зося, барменша
 Станислав Нивиньский — рабочий
 Юзеф Малишевский — отец Хенрика
 Барбара Рахвальская — Альбиновская, мать Баси (нет в титрах)
 Алиция Бобровска — актриса (нет в титрах)
 Збигнев Добжиньский — редактор (нет в титрах)
 Стефания Гурская — эпизод (нет в титрах)
 Хенрик Хунко — Недзеля, милиционер
 Антоний Жуковский — доктор (нет в титрах)
 Анна Ярачувна — мать Вишневского (нет в титрах)
 Игнацы Маховский — Борковский, инженер (нет в титрах)
 Станислав Яворский — Альбиновский, отец Баси (нет в титрах)
 Александра Кажиньская (:pl:Aleksandra Karzyńska) — врач (нет в титрах)
 Ежи Качмарек — Зенек Филиповский (нет в титрах)
 Сильвия Липчиньская — Гражинка, дочь Забельских (нет в титрах)
 Войцех Пилярский — милиционер (нет в титрах)
 Игор Смяловский — врач (нет в титрах)
 Станислав Зачик — ''актёр (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Ванда Якубовская
 Сценарий — Ежи Стефан Ставиньский
 Главный оператор — Казимеж Вавжыняк
 Художник-постановщик — Болеслав Камыковский
 Композитор — Адам Валяциньский
 Звукооператор — Юзеф Бартчак 
 Монтаж — Лидия Пстроконьска, Аурелия Рут 
 Художники-гримёры — Ирена Косецка, Мирослав Якубовский
 Художник по костюмам — Болеслав Камыковский
 Директора — Веслав Тымовски, Тадеуш Слабы

Ссылки 
 Historia współczesna
 Historia współczesna

Фильмы Польши 1960 года
Фильмы-драмы Польши
Чёрно-белые фильмы Польши
Фильмы на польском языке
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы Ванды Якубовской